Декальб (округ, Алабама)
Декальб (округ, Джорджія)
Декальб (округ, Іллінойс)
Декальб (округ, Індіана)
Декальб (округ, Міссурі)
Декальб (округ, Теннессі)